Eye in the Sky (album), een studioalbum van Alan Parsons Project
 Eye in the Sky (single), een liedje van dat album
 Eye in the Sky (televisieserie), een Chinese televisieserie uit 2007
 Eye in the Sky (film), een Britse film uit 2015